The Daily Star ist der Name folgender Zeitungen:

 The Daily Star (Libanon), eine Zeitung im Libanon
 The Daily Star (Bangladesch), eine Zeitung in Bangladesch

Siehe auch

 Daily Star, eine britische Boulevardzeitung
 Toronto Star, früher The Toronto Daily Star
 Der Daily Star, ein Lucky-Luke-Comic